Schild:
 Marlies Schild
 Martina Schild
 Romuald Włodzimierz Schild